Gemeenschap en de overeenkomstige woorden in andere talen zoals community, Gemeinschaft en communauté kunnen verwijzen naar:

Gemeenschap
 samenleving, een groep van mensen, bijvoorbeeld:
 groep (sociologie), groepen van mensen in het algemeen
 een maatschappelijke groep of bevolkingsgroep, een onderdeel van een samenleving, bestaande uit mensen die een kenmerk gemeen hebben (bijvoorbeeld afkomst of interesse);
ingedeeld naar het kenmerk:
 geloofsgemeenschap
 wetenschappelijke gemeenschap
ingedeeld naar de wijze van ontmoeting:
 virtuele gemeenschap
 Europese Gemeenschap
 Europese Economische Gemeenschap
 Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
 een subnationaal bestuursniveau:
 gemeenschap (België), een 'persoonsgebonden' overheid in België die zich richt op een van de drie erkende taalgroepen in het land
 levensgemeenschap of biocoenose, dat wil zeggen alle organismen in een bepaald gebied, waarvan de populaties bij elkaar leven en in staat zijn tot onderlinge interactie te komen.
 plantengemeenschap of fytocoenose, het uit planten bestaande deel van een levensgemeenschap, de karakteristieke groep van planten
 geslachtsgemeenschap, een seksuele daad
 Burgerlijk Wetboek (Nederland):
 mede-eigendom
 gemeenschap van goederen
 De Gemeenschap, een voormalig tijdschrift en gelijknamige uitgeverij

Community, Gemeinschaft en communauté
Community is het Engelse woord voor gemeenschap. Het wordt ook veel gebruikt voor de lokale leefomgeving van mensen, bijvoorbeeld in het opbouwwerk en door zorginstellingen. Community kan onder andere ook verwijzen naar:
Community (televisieserie), een tv-serie van NBC uit 2009
gated community, een woonwijk die zich vrijwillig van de buitenwereld afsluit

Gemeinschaft is het Duitse woord voor gemeenschap. Het kan op Wikipedia onder andere verwijzen naar:
 Gemeinschaft en Gesellschaft (gemeenschap/samenleving versus maatschappij), een begrippenpaar in de sociologie, geïntroduceerd door Ferdinand Tönnies
 de Duitstalige Gemeenschap of Deutschsprachige Gemeinschaft in België

Communauté is het Franse woord voor gemeenschap. Het kan op Wikipedia onder andere verwijzen naar:
 de Communauté, samenwerkingsverband tussen Frankrijk en de voormalige Franse koloniën
 de Franse Gemeenschap of Communauté française in België
 communauté de communes, samenwerkingsverband tussen Franse gemeenten